Oddervej kan henvise til følgende veje:

 Oddervej (Aarhus Kommune)
 Oddervej (Skanderborg Kommune)
 Oddervej (Odder Kommune)